En Pologne, Miłków peut faire référence à :

 Miłków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Miłków, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Miłków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.